Киричаи () — село,
Борковский сельский совет,
Великобагачанский район,
Полтавская область,
Украина.

Село ликвидировано в 1990 году .

Географическое положение 
Село Киричаи находится на расстоянии до 2-х км от сёл Вишняковка, Стенки и Борки.
Село окружено лесным массивом (сосна).

История 
 1990 — село ликвидировано .

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Полтавской области